Конкурс песни Евровидение 1981 — 26-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 4 апреля 1981 года в городе Дублин (Ирландия) в павильоне комплекса «Симмонскорт» Королевского дублинского общества.

Великобритания одержала свою четвёртую победу на конкурсе, на этот раз её представляла группа «Bucks Fizz» с песней «Making Your Mind Up» («Принимаешь решение»).

Место проведения 

Дублин — Столица Ирландии. Город расположен на месте впадения реки Лиффи в Дублинский залив Ирландского моря. Самый большой город на острове Ирландия и в республике, главный порт страны.

Конкурс прошёл в павильоне «Симмонскорт» Королевского дублинского общества (Royal Dublin Society), в котором обычно проходили сельскохозяйственные и конные выставки. Сцена была самой большой за историю конкурса на тот момент. Более 250 солдат и полицейских охраняли конкурс, и в частности британскую делегацию, от возможных протестов и террористических актов со стороны ИРА.

Формат 
Интервал-акт был выступлением группы «Planxty», которая исполнила песню «Timedance», впоследствии занявшую третье место в ирландских чартах.

Голосование было очень напряжённым, и в итоге, перед оглашением результатов последних двух составов жюри, на первом месте оказались сразу три страны: Швейцария, Германия и Великобритания. Во время голосования зрителей рассмешил момент когда ведущая пыталась получить результаты от югославского жюри, на что представительница этой страны Хельга Влахович ответила «у меня их нет».

Участвующие страны 

Количество стран-участниц вновь возросло до 20-ти с возвращением Израиля и Югославии, а также с дебютом Кипра. После неудачного дебюта годом ранее от участия отказался марокканский вещатель. Вещатели Монако и Италии заявили, что интерес к Евровидению в их странах упал, и не вернулись на конкурс.

Британская группа «Bucks Fizz» была создана специально для конкурса. Одна из участниц — Шерил Бейкер, уже имела на тот момент опыт выступления на Евровидение в составе группы «Co-Co» в 1978 году. Выступление британцев особенно запомнилось моментом, в котором парни срывают с девушек юбки, под которыми оказываются мини-юбки. В итоге группа стала очень популярной, как в своей стране, так и за её пределами. Эта победа была для Великобритании уже четвёртой. Столько же побед на тот момент уже было у Люксембурга и у Нидерландов. Больше было только у Франции — пять. В конкурсе участвовал и первый победитель от Люксембурга — Жан-Клод Паскаль, выигравший Евровидение 20 лет ранее. На этот раз он занял лишь 11-е место.

Не все были довольны победой британской группы. Представитель Швеции Бьорн Шифс заявил, что «танцующие девочки» превратили песенный конкурс в шоу, и что всем нужно разрешить петь по-английски. Французский вещатель назвал Евровидение-1981 «монументом чуши», и впоследствии бойкотировал следующий конкурс.

Рекорд на этом конкурсе установила швейцарская группа «Питер, Сью и Марк», выступавшая уже в четвёртый раз. В каждом из своих четырёх появлений они исполняли песню на другом языке — в 1971-м они пели по-французски, в 1976-м — по-английски, в 1979-м — по-немецки, а на этот раз решили петь по-итальянски.

Вернувшиеся исполнители 
  — Марти Брем (1980 — в составе группы «Blue Danube»)
  — Томми Сейбах (1979)
  — Макси (1973)
  — Жан-Клод Паскаль (победитель Евровидения-1961)
  — Бьорн Шифс (1978)
  — Питер, Сью и Марк (1971, 1976, 1979)
  — Шерил Бейкер (1978 — в составе группы «Co-Co»)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Рихард Остеррайхер
  — Онно Тунч
  — Вольфганг Рёдельбергер
  — Жоэль Рош
  — Эльдад Шрем
  — Аллан Ботчинский
  — Ранко Рихтман
  — Хенрик Отто Доннер
  — Дэвид Спринфилд
  — Хоан Барконс
  — Рохир ван Оттерло
  — Ноэл Килехан
  — Сигурд Янсен
  — Джон Коулман
  — Шегунду Галарза
  — Джузеппе Маркезе
  — Йоргос Ниархос
  — Михалис Розакис
  — Рольф Цуковски
  — Андерс Берглунд

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Дженни Пиппаль
  — Башак Догру
  — ?
  — Жак Арви
  — Дан Канер
  — Бент Хениус
  — Хельга Влахович
  — Аннеми Генец
  — Дениз Фабр
  — Исабель Теналье
  — Флип ван дер Схали
  — Джон Скехан
  — Сверре Кристоферсен
  — Колин Берри
  — Маргарида Андради
  — Вальтер де Мейере
  — Татьяна Дарра
  — Анна Партелиду
  — Мишель Штокер
  — Бенгтэрик Нурделл

Примечания

Ссылки 

 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1981 год в музыке